Kell pode se referir a:
Kell (Illinois)
Jarmen Kell

Desambiguação